Че́пелев () — село в Сновском районе Черниговской области Украины. Население 306 человек. Занимает площадь 0,04 км².

Код КОАТУУ: 7425889601. Почтовый индекс: 15233. Телефонный код: +380 4654.

Власть 
Орган местного самоуправления — Чепелевский сельский совет. Почтовый адрес: 15233, Черниговская обл., Сновский р-н, с. Чепелев, ул. Шевченко, 72.

Примечания 

Населённые пункты Сновского района